Ludwik de Laveaux – pułkownik wojsk koronnych
 Ludwik de Laveaux (etnograf) (1785-1870)
 Ludwik de Laveaux (malarz) (1868-1894)
 Ludwik de Laveaux (generał) (1891-1969)